Guajira hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Península de La Guajira,  una de las más septentrionales de las penínsulas americanas, situada entre el extremo nororiental de Colombia y el extremo noroccidental de Venezuela.
 La Guajira, departamento colombiano ubicado en la península homónima.
 Municipio Guajira, en el norte del estado Zulia, Venezuela.

Entidades territoriales desaparecidas
 Territorio de La Guajira, en los Estados Unidos de Colombia.
 Comisaría de La Guajira, en Colombia.
 Intendencia de La Guajira, en Colombia, precursora del departamento actual.
 Territorio Federal Guajira, en Venezuela.

Además
 Guajira (música), estilo cubano de música.
 Guajira (telenovela), colombiana.
 Pueblo guajiro, etnia amerindia.